

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 David Heurtel, (1973- ), haut fonctionnaire et homme politique québécois ;
 Henri Heurtel (1900-1981), organiste français ;
 Thomas Heurtel, (1989- ), joueur de basketball français ;
 Valérie Heurtel, (1966- ), journaliste à France Télévision (France 2)

Homonymie de patronyme